Pseudogymnopilus är ett släkte av svampar. Pseudogymnopilus ingår i familjen Strophariaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Pseudogymnopilus